Вуясинович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вуясинович, Владимир (род. 1973) — сербский ватерполист, капитан сборной Сербии, один из наиболее титулованных ватерполистов страны.
 Вуясинович, Дада (1964—1994) — югославская сербская журналистка, с 1990 по 1994 годы работавшая в журнале «Дуга».
 Вуясинович, Тодор (1904—1988) — генерал-майор Югославской народной армии, общественно-политический деятель Социалистической Республики Боснии и Герцеговины и СФРЮ.